Coronel João Pessoa — município do estado do Rio Grande do Norte, Brasil
 João Pessoa — capital do estado da Paraíba, Brasil
 João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque — ex-presidente do estado da Paraíba, Brasil

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de epônimos
Desambiguações de topônimos